Lloyd je lahko:
 Lloyd (ime)
 Lloyd (priimek)
 Lloyd Rifle
 Lloyd, Florida
 Lloyd, New York